Kesha Sebert – amerykańska piosenkarka
 Kesha – miejscowość w Chińskiej Republice Ludowej